SOQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Jefman, Sorong, Indonesia